Parsa kan som auktorsförkortning betyda:

 Ahmad Parsa
 Ahmed Ahmad Parsa

Robotskapade auktorsförkortningar